Тибор Боганьи (; род. 1975, Ваце, Венгрия) — финский дирижёр и виолончелист венгерского происхождения. Брат Бенце и Гергея Боганьи.

Сын органиста. Начал учиться игре на виолончели в Кечкемете, также пел в хоре под руководством отца. В 1987 г. вместе с семьёй перебрался в Финляндию. Окончил Академию Сибелиуса по классу дирижирования, ученик Йормы Панулы и Лейфа Сегерстама. Затем совершенствовался в Париже под руководством Яноша Фюрста, прошёл также мастер-классы Колина Дэвиса и Юрия Симонова.

Играл в Филармоническом оркестре Турку, дойдя до позиции концертмейстера виолончелей. В 2001 г. за пультом Национальной оперы Финляндии продирижировал премьерой детского балета Аулиса Саллинена «Хоббит». В 2003—2006 гг. возглавлял Филармонический оркестр Турку, в 2008—2016 гг. главный дирижёр Лаппеэнрантского симфонического оркестра. С 2011 г. главный дирижёр Паннонского филармонического оркестра (город Печ).

Женат на органистке Агнес Заскалицки (; род. 1980), с которой выступает в дуэте как виолончелист и записал совместный альбом «Романтические дуэты».

Ссылки 
 Официальный сайт 

Виолончелисты Финляндии
Академические музыканты Финляндии
Выпускники Академии имени Сибелиуса